Дом учёных города Протвино— учреждение культуры Института физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино, построенный в 1972 году. Здание было спроектировано советским скульптором Львом Лилье.

Комплекс состоит из концертного зала, кафе, бара, каминного зала. Здание было награждено дипломом Госстроя СССР.

История 
Здание было построено по индивидуальному проекту Льва Лилье. Дом учёных был построен в 1972 году, а полноценную работу начал 24 октября. На протяжении долгих лет зданием руководила Людмила Александровна Дранникова. В разное время в Доме бывали многие известные люди: президент Франции Жорж Помпиду, учёный и общественный деятель Андрей Сахаров, поэт Арсений Тарковский и многие другие. 29 декабря 1979 года в Доме учёных в Протвино выступал Владимир Высоцкий.

Концерт в Доме учёных города Протвино Сергея Никитина и посиделки после него (20.02.1981).

Примечания

Ссылки 
 Фото
 Наш город — Протвино

Здания и сооружения, построенные в 1972 году в России
Протвино
Дворцы и дома культуры Московской области
Здания и сооружения Протвино
Наука в Протвино
Архитектура советского модернизма в России